Anthony Smith (zoöloog en beeldhouwer) (1984), een Brits zoöloog en beeldhouwer
 Anthony Smith (zanger), voluit Ralph Anthony Smith, een Amerikaans zanger en songwriter
 Anthony Smith (schrijver) (1938-2021), een Brits schrijver en academicus